Toyka ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Toyka (* 1945), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Victor Toyka (1875–1942), deutscher Industrieller
 Viktor Toyka (* 1946), deutscher Flottillenadmiral